Pescarzo, frazione in comune di Breno, in Valle Camonica
 Pescarzo, frazione in comune di Capo di Ponte, in Valle Camonica